Савко — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 
 Савко, Николай Аркадьевич (1898—1937) — заместитель начальника политического управления Харьковского военного округа, корпусной комиссар.
 См. также 
 Савка (значения) 
 Савков